Een markt waar hooi werd of wordt verhandeld
 Hooimarkt (Haarlem)
 Hooimarkt (Rotterdam)

Zie ook
 Haymarket (doorverwijspagina)